El término anamnesis, en Wikipedia, puede referirse:

 a la anamnesis, la información (datos subjetivos) proporcionada por el propio paciente al profesional de la salud durante una entrevista clínica, para analizar su situación clínica y conformar la historia clínica;
 a la anamnesis alimentaria, que permite obtener información de la historia dietética de un paciente;
 a la anamnesis, la recopilación de datos sobre el paciente para poder reconstruir su historia personal y situar sus síntomas o problemáticas en la dinámica de la evolución individual, en psicología;
 a la anamnesis, la capacidad del alma para recordar los conocimientos que ésta olvida al entrar a un nuevo cuerpo, en los diálogos Fedón y Menón de Platón, en teoría de la reminiscencia;
 a la anamnesis eucarística, la acción memorial o de recordación que tiene lugar en la eucaristía (las palabras de Jesús, cuando dijo: «Haced esto en conmemoración mía»), en el catolicismo;
 a Anamnesis, una película de 2011.

Palabras y frases en griego